Алексейково — название населённых пунктов в России:

 Алексейково — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Алексейково — деревня в Клинском районе Московской области.
 Алексейково — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Алексейково — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Алексейково — село в Лесном районе Тверской области.
 Алексейково — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Алексейково — бывшая деревня в Великолукском районе Калининской области (ныне в составе Псковской области), сожжённая немецким карательным отрядом в 1941 году.